Чарльз Кеннеди (; 1923 — 4 ноября 1997) — шотландский экономист, педагог, автор книг.

Биография 
Учился в Оксфорде, после чего стал преподавать в Имперском колледже Лондона, Оксфордском университете, университетах Вест-Индии и Кента (Кентербери). Занимал пост директора Банка Ямайки. Экономист выделялся эксцентричным поведением; он страдал необычной библиотечной фобией: не мог войти в библиотеку один без сопровождения и даже с провожатым испытывал неудобства.

Основные произведения 
 «Промышленная эффективность и рост» (, 1955);
 «Технический прогресс и инвестиции» (, 1961);
 «Кейнсианская теория в открытой экономике» (, 1966).

Литература 
 Charles Kennedy 1923—1997: an appreciation. A. P. Thirlwall, 1998. PDF

Ссылки 
 Charles Kennedy 1923—1997: An Appreciation Anthony P. Thirlwall, Economic Journal, ноябрь 1999 года.
 Charles Kennedy (economist)